

Patronyme 

 Moussa Konaté (né en 1978), kickboxeur
 Moussa Konaté (1951-2013), écrivain malien
 Moussa Konaté (né en 1993), footballeur sénégalais 

Homonymie de patronyme